M41, M-41 ou M.41 est utilisé dans différents contextes pour décrire des objets différents :

Domaine militaire 
 HMS Quorn (M41), un navire de lutte contre les mines de la Royal Navy ; 
 M41 Walker Bulldog, un char d'assaut léger américain ;
 M-41, désignation interne de l'élément booster du missile de croisière Buran russe ;
 Macchi M.41 bis, un hydravion de chasse et d’assaut italien.

Sciences 
Astronomie 
 Messier 41, un amas ouvert situé dans la constellation du Grand Chien.

Médecine
 Scoliose, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Routes
  Route M41 (Route du Pamir), traversant l'Afghanistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizstan ;
  Route serbe M41 reliant Bujanovac au Kosovo.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres